Jméno a příjmení David Newman nosí více osobností:

 David Newman (hudebník) (1933–2009) – americký saxofonista
 David Newman (režisér) (1937–2003) – americký režisér
 David Newman (politik) (* 1944) – kanadský politik
 David Newman (skladatel) (* 1954) – americký hudební skladatel, převážně filmové hudby